John Fleming kan syfta på bland andra:

* John Fleming (1747–1829), engelsk medicinare och botaniker
 John Fleming (1785–1857), skotsk zoolog och geolog
 John Ambrose Fleming (1849–1945), brittisk elektroingenjör och fysiker
 John Fleming (1919–2001), brittisk konsthistoriker
 John C. Fleming (född 1951), amerikansk politiker